Николл () — английская фамилия. Известные носители:

 Николл, Джимми (род. 1956) — североирландский футболист и футбольный тренер.
 Николл, Крис (род. 1946) — североирландский футболист и футбольный тренер.
 Николл, Чарльз (род. 1950) — английский журналист, писатель и режиссёр-документалист.

См. также 
 Никол